Palmito :
San Antonio de Palmito, municipalité colombienne
Bataille de Palmito Ranch, bataille de 1865 pendant la guerre de Sécession
Palmito, Biscuit de la marque LU. (Palmier (pâtisserie)).

Voir aussi 
 Palmitos
 Los Palmitos